Claude Huvé, médecin du XVIe siècle.
 Cyril Huvé (né en 1954), pianiste français.
 Jean-Jacques Huvé (1742-1808), architecte français.
 Jean-Jacques-Marie Huvé (1783-1852), architecte français, fils du précédent.